Э́нтони Хе́йтли (; 13 июня 1941, Дерби — 1 февраля 2014, Престон), более известный как То́ни Хе́йтли () — английский футболист, нападающий, известный по выступлениям за «Ноттс Каунти», «Астон Виллу», «Челси» и «Ливерпуль».

Карьера 
Тони начал свою карьеру в «Ноттс Каунти», где он зарекомендовал себя отличным нападающим, главным козырем которого была игра головой. В 131 матче за клуб в лиге Хейтли забил 77 мячей и помог команде выиграть путёвку в Третий дивизион в сезоне 1960/1961 годов. В 1963 году Тони перешёл в «Астон Виллу». В новой команде он продолжал забивать так же регулярно. Однажды он забил четыре гола во втором тайме, благодаря чему «Астон Вилла», проигрывавшая «Тоттенхэму» со счётом 1:5, смогла свести матч вничью 5:5.

86 мячей, забитых Тони менее, чем в 150 матчах за эту команду, помогли бирмингемскому клубу избежать вылета во Второй дивизион. В октябре 1966 года «Челси» выкупил контракт игрока за 100 тысяч фунтов, и Тони переехал в Лондон. Значимость этого футболиста для «Астон Виллы» была столь высока, что она вылетела во Второй дивизион уже по результатам сезона 1966/1967 годов.

100 тысяч, уплаченные Томми Дохерти за Хейтли, стали трансферным рекордом «Челси» на тот момент. В команде Тони должен был заменить Питера Осгуда, сломавшего ногу. Однако у Хейтли возникли сложности с адаптацией в новом клубе — «Челси» играл в комбинационный футбол с большим количеством передач и быстрым перемещением игроков по полю, а Тони был особенно силён при игре команды на длинных мячах и навесах с флангов, так как был одним из сильнейших футболистов, игравших головой, но его технический арсенал был очень ограничен. В сложившихся условиях Тони не смог закрепиться в клубе и забил за сезон в лиге всего 6 мячей. Тем не менее, именно он забил победный мяч в ворота «Лидс Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии на «Вилла Парке». В финале турнира на «Уэмбли» «Челси» уступил «Тоттенхэму» со счётом 1:2.

В июне 1967 года Хейтли, забивший 9 мячей в 33 матчах за «синих», за 96 тысяч фунтов был продан в «Ливерпуль» Билла Шенкли. Для «красных» эта сумма стала новым трансферным рекордом. В сезоне 1967/1968 годов он забил 28 мячей за клуб (в том числе по хет-трику в ворота «Ньюкасл Юнайтед» и «Ноттингем Форест»), но и в этой команде не смог закрепиться, так как стиль игры мало подходил под тот, который Шенкли прививал своей команде.

По окончании сезона Тони перешёл в «Ковентри Сити», год спустя — в «Бирмингем Сити», а ещё через год вернулся в команду, в которой когда-то начинал, в «Ноттс Каунти». С этим клубом он выиграл титул чемпиона Четвёртого дивизиона в 1971 году. Хейтли завершил карьеру, за время которой он забил свыше 250 голов, в «Олдем Атлетик» в 1974 году. Несмотря на хорошие бомбардирские показатели и то, что на момент завершения карьеры Хейтли был обладателем рекорда по количеству денег, уплаченных за его трансферы клубами, он ни разу не был вызван в сборную Англии.
В 1974 году провёл 3 игры в NASL за «Бостон Минитмен». Позже играл на любительском уровне за «Бромсгров Роверс» и «Прескот Кейблз».

Достижения 
 Финалист Кубка Англии (1967)
 Чемпион Четвёртого дивизиона (1971)

Семья 
 Сын Марк (р. 1961) — футболист, выступал за сборную Англии.
 Внук Том (р. 1989) — футболист.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 
 Статья серии «Forgotten Heroes» на ThisIsAnfield.com 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля» 
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net 
 NASL/MISL stats

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Игроки ФК «Бостон Минитмен»
Игроки ФК «Бромсгров Роверс»